La sigla UCA puede referirse a:

 la Universidad de Cádiz, en España;
 la Universidad Católica Argentina, en Argentina;
 la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción , en Paraguay;
 la Universidad Centroamericana, en Nicaragua;
 la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, en El Salvador;
 la Unión de Campesinos Asturianos, en España;
 la Unión de Consumidores de Andalucía, en España; o
 el Uniforme de Combate Argentino, del Ejército Argentino.

Además, Uca puede hacer referencia a:
 Uca, un género taxonómico de crustáceos decápodos, conocidos como cangrejos violinistas.